Chamaeleo camerunensis är en ödleart som beskrevs av  Müller 1909. Chamaeleo camerunensis ingår i släktet Chamaeleo och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Kameleonter
camerunensis